Dóc, település Magyarországon, Csongrád megyében
 Dóc, település Romániában, Temes megyében